Dora 1993. (neslužbeni naziv), službenog naziva Hrvatski televizijski festival (HTF), bilo je prvo izdanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije održanog u kristalnoj dvorani Hotela Kvarner u Opatiji, 28. veljače 1993.

Grad Opatija je odabran za održavanje festivala kako bi naslijedio stari Opatijski festival koji se održavao na istom mjestu od 1958. do 1968.

Popis natjecateljskih pjesama 
Na natječaj se prijavilo ukupno 134 pjesama, a samo 16 ih je izabrao žiri kojeg su činili: Milan Mitrović, Mario Bogliuni, Krešimir Oblak, Tomislav Ivčić, Aleksandar Kostadinov i Drago Britvić. 16. pjesma "Jedan divan dan" grupe Magazin je diskvalificirana.

Glasovi 
Odluka o pobjedničkoj pjesmi donesena je glasanjem tročlanih žirija u 11 gradova: Rijeka, Zadar, Bjelovar, Vinkovci, Pazin, Split, Zagreb, Osijek, Gospić, Dubrovnik i Varaždin.

Na raspolaganju su imali 7 ocjena koje su raspoređivali 7 glazbi: 1, 2, 3, 5, 7, 10 i 12.

Istovremeno s proglašavanjem rezultata, publika je na svojim ekranima pratila tablicu s rezultatima, a glasovanja je nadgledao tročlani žiri u sastavu: Kseniija Urličić, Ljubo Kuntarić i Milan Mitrović.

Žiri 
Svaki ocjenjivački sud bio je sastavljen od tri člana:

Rijeka 

 Gabrijela Ujčić
 Elso Kuljanić
 Mavro Stipanov

Zadar 

 Tomislav Marijan Bilosnić
 Darko Mičić
 Mladen Mudražija

Bjelovar 

 Krešimir Ivanček
 Tatjana Predravović,
 Vladimir Solar

Vinkovci 

 Mirjana Pešec
 Ante Todorić
 Mario Meštrović

Pazin 

 Mirna Milanović
 Alen Guštin
 Milan Mežić

Split 

 Josip Žarkov
 Vedrana Grgin
 Rade Perković

Zagreb 

 Tomislav Šoša
 Marija Liović
 Perica Bukić

Osijek 

 Vesna Bogdan
 Željko Čiki
 Mirela Skoko

Gospić 

 Ivan Milković
 Ivica Mataija
 Dane Šimić

Dubrovnik 

 Petra Đapić
 Dubravka Lošić
 Lukša Lucijanović

Varaždin 

 Hrvoje Vojvoda
 Sandra Kušter
 Ljubomir Kerekeš

Kvalifikacija za Millstreet 
Pobjednička pjesma nije ulazila izravno u eurovizijsko natjecanje nego je morala proći predizborni krug pod nazivom "Kvalifikacija za Millstreet" koji je održan u Ljubljani u Sloveniji, a producirala ga je slovenska javna televizija Radiotelevizija Slovenija (RTV SLO). Nastupivši druga tijekom emisije, nakon Bosne i Hercegovine i prethodne Estonije, Hrvatska je dobila 51 bod, zauzevši treće mjesto i nakon toga se kvalificirala na Euroviziju uz Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Izvori 

 1993.